Szabó Márta (1927) kosárlabdázó, atléta, sportvezető
 Szabó Márta (1966–) fotóművész
 Szabó Márta (1970) színművész
hasonló nevűek
 É. Szabó Márta (1943) televíziós szerkesztő